La Temporada 1882 de la Liga Nacional fue la séptima temporada de la Liga Nacional.

Los Chicago White Stockings lograron su cuarto campeonato en la liga.

Estadísticas

Véase también 
 Liga Nacional
 Grandes Ligas de Béisbol
 Campeones de la Serie Mundial de Béisbol

Referencias 

1882
Estados Unidos en 1882
Deporte en 1882